Turniej Grand Prix w roku 2006 był dwudziestą czwartą edycją tych rozgrywek w historii snookera, które odbyły się po raz pierwszy w Aberdeen. Był to drugi rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2006/2007. Mecze rozegrane zostały w dniach 21-29 października 2006 roku. Miejscem rozgrywania turnieju była hala Conference Centre. W sezonie 2006/2007 był to jedyny turniej rankingowy rozgrywany systemem grupowym. Dopiero najlepsza szesnastka grała systemem pucharowym.

W Polsce turniej Royal London Watches Grand Prix 2006 transmitowała komercyjna stacja telewizyjna Eurosport.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Szkot John Higgins, odpadł on jednak w ćwierćfinale.

Zwycięzcą turnieju został reprezentant Australii Neil Robertson, który po raz pierwszy triumfował w imprezie rankingowej. Najwyższy brejk turnieju wbił finalista Jamie Cope – 147 punktów.

Kwalifikacje 
Turniej kwalifikacyjny rozegrany został w dniach 30 września – 4 października w Prestatynie w Wielkiej Brytanii. Uczestniczyło w nim 63 zawodników w siedmiu grupach po ośmiu snookerzystów i jednej grupy 7-osobowej, z których po dwóch najlepszych awansowało do fazy grupowej turnieju głównego:

 z grupy A: Issara Kachaiwong i Jamie Jones
 z grupy B: Michael Judge i Dominic Dale
 z grupy C: Jamie Cope i Paul Davison
 z grupy D: Judd Trump i David Roe
 z grupy E: Liang Wenbo i Gerard Greene
 z grupy F: Robin Hull i Fergal O’Brien
 z grupy G: Ben Woollaston i Andrew Norman
 z grupy H: Mark Allen i Tom Ford.

Brejki w kwalifikacjach 
 141, 122, 100 Fergal O’Brien
 141 Marcus Campbell
 137, 108 Ricky Walden
 137, 120, 100 Jamie Cope
 135 Barry Pinches
 135 Chris Norbury
 134, 102 Paul Davison
 133 Andrew Norman
 133 Ben Woollaston
 132 Mohammed Shehab
 131, 106 Adrian Gunnell
 128 Jimmy Michie
 124 Dominic Dale
 122 Paul Davies
 120 Scott MacKenzie
 117 David Morris
 117 Mark Allen
 116, 101 Tom Ford
 115 Shokat Ali
 115 Jamie Burnett
 114 Lee Page
 114, 104, 101 Gerard Greene
 110 Joe Jogia
 109 Rory McLeod
 108 Chris Melling
 107, 106 Jamie Jones
 107 Lee Spick
 106 Mark Boyle
 106 Mike Dunn
 105 Jeff Cundy
 104 Jimmy White
 104 Mark Davis
 102 Stuart Pettman
 101 Passakorn Suwannawat
 101 Judd Trump
 100 Robin Hull

Faza grupowa 
W fazie grupowej uczestniczyło 48 zawodników (najlepsza 32 oraz 16 kwalifikantów). Grali oni o dwa miejsca premiowane awansem do najlepszej szesnastki.

Grupa A 

Wyniki grupy A:
1 kolejka: John Higgins 3-0 James Wattana; Alan McManus 3-0 Barry Hawkins; Issara Kachaiwong 3-2 Dominic Dale; Issara Kachaiwong 3-2 Barry Hawkins
2 kolejka: Alan McManus 3-1 Dominic Dale; John Higgins 3-1 Issara Kachaiwong; John Higgins 3-2 Dominic Dale; Issara Kachaiwong 3-1 Alan McManus 
3 kolejka: Issara Kachaiwong 3-0 James Wattana; John Higgins 3-1 Barry Hawkins; James Wattana 1-3 Alan McManus
4 kolejka: John Higgins 1-3 Alan McManus; Barry Hawkins 3-0 James Wattana; Barry Hawkins 3-0 Dominic Dale; James Wattana 0-3 Dominic Dale

Grupa B 

Wyniki grupy B:
1 kolejka: Ryan Day 3-0 Shaun Murphy; Mark King 3-1 Ali Carter; Ryan Day 3-0 Ali Carter; Shaun Murphy 3-0 Mark King
2 kolejka: Shaun Murphy 3-1 Michael Judge; Ryan Day 3-0 Jamie Jones; Ali Carter 3-0 Michael Judge
3 kolejka: Mark King 3-1 Michael Judge; Ali Carter 3-1 Jamie Jones; Jamie Jones 3-2 Mark King
4 kolejka: Michael Judge 2-3 Jamie Jones; Ryan Day 0-3 Mark King; Shaun Murphy 3-2 Jamie Jones; Shaun Murphy 2-3 Ali Carter; Ryan Day 3-1 Michael Judge

Grupa C 

Wyniki grupy C:
1 kolejka: Michael Holt 3-0 Marco Fu; Ronnie O’Sullivan 3-1 Steve Davis; Michael Holt 3-1 David Roe; Steve Davis 3-1 Jamie Cope
2 kolejka: David Roe 3-1 Steve Davis; Ronnie O’Sullivan 3-0 Michael Holt; Jamie Cope 3-1 Marco Fu; Ronnie O’Sullivan 3-0 Jamie Cope; Marco Fu 3-1 David Roe
3 kolejka: Ronnie O’Sullivan 3-2 Marco Fu; Michael Holt 1-3 Jamie Cope; Ronnie O’Sullivan 3-1 David Roe; Steve Davis 1-3 Michael Holt
4 kolejka: Steve Davis 3-0 Marco Fu; Jamie Cope 3-2 David Roe

Grupa D 

Wyniki grupy D:
1 kolejka: Nigel Bond 3-2 Neil Robertson; Judd Trump 3-2 Paul Davison; Neil Robertson 3-1 Joe Swail; Ken Doherty 3-2 Nigel Bond; Joe Swail 3-2 Judd Trump
2 kolejka: Ken Doherty 3-1 Paul Davison; Neil Robertson 3-1 Judd Trump; Joe Swail 3-2 Paul Davison; Ken Doherty 3-0 Judd Trump; Joe Swail 3-0 Nigel Bond
3 kolejka:  Neil Robertson 3-2 Ken Doherty; Paul Davison 3-1 Nigel Bond; Ken Doherty 3-0 Joe Swail; Neil Robertson 3-0 Paul Davison; Nigel Bond 3-2 Judd Trump

Grupa E 

Wyniki grupy E:
1 kolejka: Liang Wenbo 3-1 Fergal O’Brien; Stephen Hendry 3-2 Mark Selby; Liang Wenbo 3-2 Andy Hicks
2 kolejka: Matthew Stevens 3-1 Liang Wenbo; Andy Hicks 3-2 Stephen Hendry; Mark Selby 3-0 Andy Hicks
3 kolejka: Matthew Stevens 3-0 Stephen Hendry; Fergal O’Brien 3-1 Andy Hicks; Mark Selby 3-0 Liang Wenbo; Matthew Stevens 3-1 Fergal O’Brien
4 kolejka: Fergal O’Brien 3-2 Stephen Hendry; Matthew Stevens 0-3 Mark Selby; Stephen Hendry 0-3 Liang Wenbo; Matthew Stevens 3-0 Andy Hicks; Mark Selby 0-3 Fergal O’Brien

Grupa F 

Wyniki grupy F:
1 kolejka: Stuart Bingham 3-0 Mark Williams; Robin Hull 3-1 Gerard Greene; Stephen Lee 3-2 Stuart Bingham
2 kolejka: Ian McCulloch 3-0 Stuart Bingham; Mark Williams 3-1 Stephen Lee; Ian McCulloch 3-0 Gerard Greene;  Robin Hull 3-1 Mark Williams
3 kolejka: Ian McCulloch 3-2 Robin Hull; Gerard Greene 3-0 Stephen Lee; Mark Williams vs. Gerard Greene (W/O)
4 kolejka: Robin Hull 3-0 Stuart Bingham; Stuart Bingham 2-3 Gerard Greene; Stephen Lee 3-1 Robin Hull; Stephen Lee 3-1 Ian McCulloch

Grupa G 

Wyniki grupy G:
1 kolejka: David Gray 3-2 Anthony Hamilton; David Gray 3-0 Ben Woollaston; Robert Milkins 3-2 Peter Ebdon
2 kolejka: Tom Ford 3-2 Anthony Hamilton; Ben Woollaston 3-1 Anthony Hamilton
3 kolejka: Robert Milkins 3-2 Tom Ford; Robert Milkins 3-1 Ben Woolaston; Peter Ebdon 1-3 David Gray; Peter Ebdon 1-3 Tom Ford
4 kolejka: Peter Ebdon 3-0 Anthony Hamilton; Robert Milkins 3-1 David Gray; Ben Woolaston 3-2 Tom Ford; Peter Ebdon 3-2 Ben Woollaston; David Gray 3-0 Tom Ford; Anthony Hamilton 1-3 Rob Milkins

Grupa H 

Wyniki grupy H:
1 kolejka: Graeme Dott 3-2 Joe Perry; Stephen Maguire 3-0 Mark Allen; Ding Junhui 3-0 Graeme Dott; Andrew Norman 3-1 Mark Allen
2 kolejka: Andrew Norman 3-2 Ding Junhui; Graeme Dott 3-0 Mark Allen; Joe Perry 3-1 Stephen Maguire; Andrew Norman 3-2 Stephen Maguire
3 kolejka:  Stephen Maguire 3-1 Graeme Dott; Joe Perry 3-0 Andrew Norman; Ding Junhui 2-3 Stephen Maguire; Joe Perry 3-0 Mark Allen
4 kolejka: Graeme Dott 1-3 Andrew Norman; Ding Junhui 3-2 Mark Allen; Joe Perry 3-0 Ding Junhui

Drabinka fazy pucharowej

Brejki w turnieju głównym 
 147, 105 Jamie Cope
 144 Robin Hull
 142 Issara Kachaiwong
 142, 131 Fergal O’Brien
 141 Stuart Bingham
 140 Ryan Day
 139, 107 Mark Selby
 136, 133, 129, 118, 113, 107, 104 Ronnie O’Sullivan
 128, 100 Ken Doherty
 126 David Roe
 123 Gerard Greene
 121, 120, 106, 106 John Higgins
 121 Tom Ford
 119, 102 Joe Perry
 116, 100 Neil Robertson
 112, 100 Stephen Maguire
 110, 102 Stephen Lee
 109, 104 Michael Judge
 107 Nigel Bond
 106, 104 Mark King
 105 Ding Junhui
 104 Shaun Murphy
 104, 101 Ian McCulloch
 103 Dominic Dale
 102 Ben Woollaston
 101, 100 Alan McManus
 101 Andrew Norman

Linki zewnętrzne 
 Turniej Grand Prix w serwisie 147.pl

World Open (snooker)
2006 w sporcie
2006 w Szkocji
Sport w Aberdeen